A Fox 40 International Inc. é uma indústria fundada por Ron Foxcroft em Hamilton, Ontario, Canadá. 

A companhia é especializada na fabricação de apitos.

Ver também
Apito

Ligações externas
Fox40whistle.com

Empresas